Die Canadian Lawn Tennis Championships 1932 fanden vom 23. bis 30. Juli beim Rideau Lawn Tennis Club in Ottawa statt.

Das Herreneinzel gewann der erst 16-jährige US-Amerikaner Frank Parker, der mit perfektem Halbvolley-Spiel und genau platzierten Bällen im Turnier nur einen Satz abgab.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Ottawa Journal, Ausgaben vom 23–29. Juli 1932 und The Daily Colonist, Ausgaben vom 30. und 31. Juli 1932

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1932